«В этом наша жизнь» () — американская черно-белая драма режиссёра Джона Хьюстона по одноимённому роману Эллен Глазго (1941, Пулитцеровская премия за художественную книгу, написанную американским писателем). Премьера фильма состоялась 8 мая 1942 года в Нью-Йорке.

Сюжет 
Молодая Стенли Тимберлейк бросает своего жениха Крейга Флеминга и сбегает с мужем своей сестры Питером Кингсмиллом. Они женятся, оседают в Балтиморе и, в конце концов, Стенли доводит мужа до пьянства и самоубийства. Вернувшись домой в Ричмонд, она узнаёт, что её сестра Рой и Крейг любят друг друга и собираются пожениться. Ревнивая эгоистка Стенли пытается вернуть себе внимание Крейга, однако её истинный характер раскрывается, когда по её вине со служащим Крейга, чернокожим Пэрри Клеем происходит несчастный случай.

В ролях 

 Бетт Дейвис — Стенли Тимберлейк
 Оливия де Хэвилленд — Рой Тимберлейк
 Джордж Брент — Крейг Флеминг
 Деннис Морган — Питер Кингсмилл
 Чарльз Кобурн — Уильям Фицрой
 Фрэнк Крейвен — Аза Тимберлейк
 Билли Берк — Лавина Тимберлейк
 Хэтти Макдэниел — Минерва Клей
 Ли Патрик — сестра Анджела
 Мэри Сервосс — Шарлотта Фицрой
 Эрнест Андерсон — Пэрри Клей
 Уильям Б. Дэвидсон — Джим Пёрди
 Эдвард Филдинг — доктор Бучанан
 Джон Гамильтон — инспектор
 Уильям Форрест — лесничий ()
 Уолтер Хьюстон — бармен (нет в титрах)

Съёмочная группа 

 Режиссёр-постановщик: Джон Хьюстон
 Сценарист: Говард Кох
 Продюсер: Хэл Б. Уоллис
 Оператор: Эрнест Холлер
 Композитор: Макс Стайнер
 Художник-постановщик: Роберт М. Хаас
 Художник по костюмам: Орри-Келли
 Гримёр: Перк Уэстмор
 Монтажёр: Уильям Холмс
 Звукорежиссёр: Роберт Б. Ли
 Спецэффекты: Роберт Бёркс, Байрон Хаскин
 Каскадёр-дублёр: Одри Скотт
 Дирижёр: Лео Ф. Форбстейн

Саундтрек 
 «South American Way» Джимми МакХью (1939, нет в титрах)
 «Bridal Chorus (Here Comes the Bride)» Рихарда Вагнера (опера «Лоэнгрин», 1850, нет в титрах)
 «Java Jive» Бена Окленда
 «Blues in the Night» Гарольда Арлена
 «How Do I Know It’s Sunday?» Сэмми Фэйна

Награды 
1942 — Премия Национальный совет кинокритиков США в номинации «Лучший актёр» — Чарльз Кобурн.

Примечания

Ссылки 
  
  
 Саундтрек на сайте IMDb
 In this Our Life – Classic Movie Review 2742

Фильмы на английском языке
Фильмы США 1942 года
Фильмы-драмы США
Экранизации романов США
Чёрно-белые фильмы США
Фильмы Warner Bros.